

Algemeen 
algemene vergadering van aandeelhouders
Alliance of Valiant Arms, een online computerspel
Avaars (taalcode: ava), een Kaukasische taal
AVA (merk), een automerk
 Ava (aardbei), een aardbeienras
 Ava, een paard van de ruiter Stuart Tinney
 AVA 1992, voormalige Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf
Avatar, een profielfoto

Organisaties en bands 
 Adult Video Association, een voormalige Amerikaans beroepsvereniging van pornoproducenten
 Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van Arbeiderswoningen, een voormalige Nederlandse woningbouwvereniging
 AVA (keten), een Belgische papierwarenketen
Angels & Airwaves, een Amerikaanse rockgroep
Arab Volleyball Association, een sportbond in de Arabische landen
 AV Aalsmeer, Atletiek Vereniging Aalsmeer

Personen 
 Ava (dichteres) (ca. 1060-1127), de eerste bij naam genoemde dichteres in het Duits
 Ava (heilige) (9e eeuw), een non en de dochter van Pepijn II van Aquitanië
 Ava Addams (1979), een Frans-Amerikaanse pornoactrice
 Ava Barber, een Amerikaanse countryzangeres
 Ava Cantrell (2001), een Amerikaanse actrice en danseres
 Ava Cherry alias Black Barbarella, een Amerikaanse zangeres  
 Ava Devine (1974), een Amerikaanse pornoactrice
 Ava DuVernay (1972), een Amerikaans regisseuse, producer, distributeur en promotor van films
 Ava Gardner (1922-1990), een Amerikaans actrice
 Ava Lazar (1955), een Hongaars-Amerikaanse actrice en producente
 Ava Max (1194), een Albanees-Amerikaans zangeres

Fictieve personages 
 Ava, een vrouwelijke robot in Ex Machina (film)
 Ava,  een Pacifisch-westelijke berin in Dr. Dolittle 2
 Ava, personage uit de stripreeks Franka
 Ava Starr, een doorzichtige vrouw in Ant-Man and the Wasp

Locaties 
American Viticultural Area, een geografisch gedefinieerde wijnstreek in de Verenigde Staten
 Ava (Illinois), een klein stadje in de Amerikaanse staat Illinois
Ava (Missouri), een stadje in de Amerikaanse staat Missouri
Ava (Myanmar), een voormalige stad in Myanmar
Ava (New York), een kleine plaats in de Amerikaanse staat New York
Koninkrijk Ava, een voormalig koninkrijk in het huidige Myanmar
 Ava (Ethiopië), een berg in Ethiopië
 Ava (Kameroen), een berg in Kameroen

Films 
 Ava (2017), een Franse dramafilm van Léa Mysius
 Ava (2020), een Amerikaanse actie-misdaadfilm van Tate Taylor